Das COAS International 2007 fand vom 25. bis 30. März 2007 in Islamabad, Pakistan, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2006/07 und gehörte zur Wertungskategorie 2 ½ Stars. Es war mit 25.000 US-Dollar dotiert.

Vorjahressieger Mohammed Abbas trat nicht erneut an. Im Endspiel standen sich die beiden topgesetzten Spieler Adrian Grant und Ong Beng Hee gegenüber. Mit 4:11, 11:6, 7:11, 11:7 und 11:6 setzte sich der an Position eins gesetzte Grant durch. Es war Grants 13. Karrieretitel.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Farzan Rasheed einen Startplatz im Hauptfeld.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2006/07
Squashturnier in Islamabad